Пролом:
 Пролом — участок какой-либо поверхности, получивший сквозное повреждение в результате проламывания.
 Пролом — село в Болгарии. 
 Пролом — село в Белогорском районе Республики Крым.
 Пролом — бальнеологический курорт в южной Сербии.

См. также 
 Брешь